Kamperpoort (stadspoort), een voormalige stadspoort in Zwolle.
Kamperpoort (woonwijk), een woonwijk in Zwolle.